Lichter der Stadt Live é o quinto álbum ao vivo da banda alemã Unheilig, lançado em 12 de outubro de 2012. Foi gravado no dia 21 de julho de 2012 no RheinEnergieStadion em Köln diante de mais de 35.000 pessoas durante a Lichter der Stadt Tour.

A edição limitada da versão em DVD vem com dois CDs, e dois DVDs.

Lista de Faixas

CD 1

CD 2

DVD

DVD 1

DVD 2

Posição nas paradas

Créditos 
 Der Graf - Vocais/Produção
 Christoph "Licky" Termühlen - Guitarra
 Henning Verlage - Teclados/Programação/Produção
 Martin "Potti" Potthoff - Bateria/Percussão

Álbuns ao vivo de 2012
Álbuns de vídeo de 2012
Álbuns ao vivo de Unheilig
Álbuns de vídeo de Unheilig